Opstand van Alpujarras (1499–1501)
 Opstand van Alpujarras (1568–1571)